Lohwasser ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Lohwasser (* 1967), österreichische Ägyptologin
 Gerd Lohwasser (1941–2016), deutscher Politiker der CSU; von 1990 bis 2003 Bezirkstagspräsident von Mittelfranken
 Kurt P. Lohwasser (1922–1999), Maler und Grafiker